«Karma» — четвертий студійний альбом турецького співака Таркана. Випущений 23 липня 2001 року.

Список композицій

Посилання 

 Офіційний сайт співака 
 Інформація про альбом 

Альбоми Таркана